Ха-Тнуа:

 Ха-Тнуа — всеизраильская политическая партия.
 Ха-Тнуа ха-Иерука — экосоциалистическая партия Израиля.